Cantus Selecti é um álbum de canto gregoriano gravado pelo coro de monges beneditinos do Mosteiro de São Bento de São Paulo.
O álbum, o 5º lançado pelo coro, é uma compilação de cantos e orações selecionadas visando divulgar não só o trabalho artístico e musical do Mosteiro, como também difundir o canto gregoriano. Como de praxe nesse estilo musical, as faixas são todas em Latim.

Faixas

Produção 
 D. Rocco Fraioli OSB - regência e direção do coro
 Getúlio Jr - engenharia de som
 Nelson Flash - assistência de engenharia
 Salvador L. de Barros - masterização
 Suli Kabiljo - direção de arte e design
 João Caldas - fotografia

Ver também 
 Mosteiro de São Bento (São Paulo)
 Canto gregoriano

Sao Bento